

Cinema 
 Savior – film del 1998 diretto da Predrag Antonijević

Musica 
 Savior – singolo degli Skillet, dall'album Collide
 Savior – singolo di Anggun del 2005, dall'album Luminescence
 Savior – singolo dei Rise Against del 2009, dall'album Appeal to Reason
 Savior – singolo dei Bassjackers del 2014
 Savior – singolo di Iggy Azalea del 2018

Persone
 sAviOr, alias di Ma Jae-Yoon, giocatore di StarCraft sudcoreano